Гуле́нко — українське прізвище, поширене в Україні й місцях розселення українців.

Персоналії 
 Віктор Гуленко (* 1958) — український психолог і соціолог, фахівець у галузі соціоніки.
 Іван Гуленко (?—?) — радянський педагог, заступник наркома освіти УРСР.
 Гуленко Корній (? — 1918) — поет, член Центрального Комітету Селянської Спілки, член Української Центральної Ради.
 Гуленко Тетяна Василівна — директорка Територіального центру соціального обслуговування Вовчанського району (Харківська область), відзначена орденом княгині Ольги III ступеня
 Андрій Гулий-Гуленко (1886 — після 1927) — український військовий діяч часів УНР, отаман і генерал-хорунжий армії УНР.

Примітки 

Прізвища на -енко